Нарути  — топоним:

Белоруссия 
 Нарути — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Нарути — деревня в Копыльском районе Минской области.